Šarri-Kušuḫ (hethitisch Piyaššili) war ein hethitischer Vizekönig von Karkemiš gegen Ende des 14. Jahrhunderts v. Chr.

Piyaššili war Sohn des hethitischen Großkönigs Šuppiluliuma I. Als dieser nach der Ermordung seines Sohnes Zannanza die von Hurritern gehaltene Festung Karkemiš erobert hatte, machte er Piyaššili dort zum Vizekönig, dessen Amt erblich war. Piyaššili nahm, wohl aufgrund des hurritischen Einflusses in Karkemiš, den hurritischen Namen Šarri-Kušuḫ an.

Šarri-Kušuḫ unterstützte seinen Bruder Muršili II. während des kritischen Zeitpunktes seiner Regierungsübernahme. In dessen viertem Regierungsjahr führte er ihm Hilfstruppen nach Arzawa zu, das Muršili eroberte. In Muršilis siebtem Regierungsjahr bekämpfte er gemeinsam mit dem General Kantuzzili einen Aufstand in Nuḫašše. In Muršilis zehntem Regierungsjahr starb Šarri-Kušuḫ in Kummanna, wo ein Fest zu Ehren der Göttin Ḫebat von Kummanna veranstaltet werden sollte. Ihm folgte sein Sohn Šaḫurunuwa als Vizekönig von Karkemiš.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Jörg Klinger: Die Hethiter. Beck, München 2007, ISBN 3-406-53625-5, S. 58 f.

Vizekönig (Karkemiš)
Geboren im 14. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 14. oder 13. Jahrhundert v. Chr.
Mann